En concert kan syfta på:

Alizée En concert –  ett livealbum från den franska sångerskan Alizée
Mylène Farmer En concert – Mylène Farmers första livekonsert